Ricardo Rocha (ur. 1962) – brazylijski piłkarz
 Ricardo Rocha (ur. 1965) – brazylijski piłkarz
 Ricardo Rocha (ur. 1978) – portugalski piłkarz
 Ricardo Rocha (ur. 1982) – portugalski piłkarz
 Ricardo Rocha (ur. 1982) – meksykański piłkarz